Fletcher Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:;

 Fletcher Creek (Dee River), Nebenfluss des Dee River (Don River) in Queensland
 Fletcher Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia